John Metcalf ist der Name folgender Personen:

* John Metcalf (Ingenieur) (1717–1810), britischer Bauingenieur
 John Metcalf (Leichtathlet) (* 1934), britischer Hürdenläufer 
 John Metcalf (Schriftsteller) (* 1938), kanadischer Schriftsteller 
 John Metcalf (Komponist) (* 1946), britisch-kanadischer Komponist